Varga György
 Varga György (1905–?) magyar bajnok labdarúgó (MTK, Ferencváros), edző (Kaposvár, Dahomey)
 Varga György (1916–1988) romániai magyar költő
 Varga György (1932–) közgazdász, újságíró
 Varga György (1947–) festő, iparművész, szobrász
 Varga György (1950–) Balázs Béla-díjas operatőr
 Varga György (1954–) műfordító, diplomata
 Varga György (1955–2007) gitárművész, gitártanár
 Varga György (1959–) diplomata, nagykövet (Moldova), katonatiszt
 Varga György (1962–) síelő
 Varga György (2003–) labdarúgó (Újpest)

 Varga Győző (az Irigy Hónaljmirigy zenésze) eredeti neve is Varga György

hasonló nevűek
 Vargha Damján György (1873–1956) ciszterci szerzetes, irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja